Einsam steht für:
 Einsamkeit, physisches oder empfundenes Alleinsein

 Einsam (Fechner), Roman von Cilla Fechner alias O. Verbeck (1897)
 Einsam, Roman von Juhani Aho
 Einsam, biografisches Werk (1903) von August Strindberg

Siehe auch:
 Der Einsame
 Die Einsamen
 Einsame Zahl
 Einsamkeit (Begriffsklärung)
 Vereinsamt